XIIII steht für:
 die Zahl Vierzehn in römischer Additionsschreibweise (z. B. im Zimmermannshandwerk)

XIIII ist Namensbestandteil folgender Nachnamen:
 Vilain XIIII, belgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 XIV
 X4
 Legio XIIII Gemina